Tsjoekovets (Pernik) - plaats in de oblast Pernik, Bulgarije
 Tsjoekovets (Silistra) - plaats in de oblast Silistra, Bulgarije